George Parker Bidder ist der Name folgender Personen:

* George Parker Bidder (Ingenieur) (1806–1878), britischer Bauingenieur und Rechenkünstler 

 George Parker Bidder III (1863–1954), britischer Meeresbiologe